Соревнования в беге на 10 000 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2001 года прошли 8 августа.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2001